Tomahawk (bijl), bijl, in traditioneel gebruik bij Native Americans (Noord-Amerikaanse indianen), later wijdverspreid
 Tomahawk (kruisvluchtwapen), een type kruisvluchtwapen
 Tomahawk (muziek), een Amerikaanse alternatieve en experimentele band met Mike Patton als eerste vocalist en muzikant
 Tomahawk (film), een Amerikaanse film uit 1951
 Tomahawk (hop), een Amerikaanse hopvariëteit
 Tomahawk (Wisconsin), een plaats in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten
 Columbus (hop), een Amerikaanse hopvariëteit die ook wel Tomahawk wordt genoemd
 Dodge Tomahawk, een conceptmotorfiets van DaimlerChrysler onder diens merknaam Dodge
 Tomahawk (uitgever), een uitgever van Atari-spellen
 Tomahawk (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië

Pretparkattracties 
 Tomahawk (achtbaan), een achtbaan in het Spaanse pretpark PortAventura
 Tomahawk (Walibi Holland), een attractie in het Nederlandse attractiepark Walibi Holland
 Tomahawk (Attractiepark Slagharen), een attractie in het Nederlandse attractiepark Slagharen
 Le Tomahawk, een attractie in het Franse attractiepark Walibi Rhône-Alpes